Lillian peut faire référence à :
 Lillian, une localité du comté de Baldwin dans l'Alabama aux États-Unis,
 Lillian, film d'Andreas Horvath (2019),
 Lillian Gish (1893-1993), une actrice américaine,
 Lillian Nordica (1857-1914), une chanteuse d’opéra américaine,
 Lillian Watson (1857–1918), une joueuse de tennis britannique,

Voir aussi